Diamantinense – abitanti di Diamantina
Diamantinense – abitanti di Diamantino